Rivera est un patronyme hispanique, qui peut faire référence à :

Étymologie 
Rivera est un mot espagnol qui signifie « ruisseau ».

Patronyme 

 Albert Rivera (1979-), homme politique espagnol ;
 Alberto Rivera Pizarro (1978-), footballeur espagnol ;
 Adrián Rivera Pérez, homme politique mexicain ;
 Andrea Rivera (1971-), chanteur populaire, comédien et humoriste italien ;
 Arturo Rivera y Damas (1923-1994), archevêque de San Salvador, El Salvador ;
 Brandon Rivera (1996-), coureur cycliste colombien ;
 
 Christian Rivera (1997-) est un footballeur espagnol ;
 Diego Rivera (1886-1957) est un peintre mexicain ;
 Emilio Rivera (né en 1961), acteur américain ;
 Francesco Rivera (né en 1983) est un coureur cycliste italien ;
 Francisco Rivera Ordóñez (1974-) est un matador espagnol ;
 Fructuoso Rivera (1784-1854) est un militaire et politique uruguayen ;
 Geraldo Rivera (1943-) est un journaliste et un animateur de télévision américain ;
 Gianni Rivera (1943-) est un  footballeur italien ;
 Ismael Rivera (1931-1987) est un compositeur et chanteur portoricain de salsa ;
 Jerry Rivera (1973-) est un chanteur de salsa romantica portoricain ;
 
 
 José Antonio Canales Rivera (1974-) est un matador espagnol ;
 José Eustasio Rivera (1888-1928), écrivain colombien ;
 José Luis Rivera (1980-), coureur cycliste argentin ;
 Juan Rivera (1978-) est un joueur vénézuélien de baseball ;
 Kevin Rivera (1998-), coureur cycliste costaricien ;
 Layla Rivera (1983-) est une actrice pornographique américaine ;
 Leonardo Cuéllar Rivera (1954-1842), footballeur et entraîneur mexicain ;
 
 Manuel Rivera Sánchez (1922-2005), footballeur péruvien ;
 Marco Rivera (1972-) est un joueur américain de football américain ;
 Marco Antonio Rivera Useche (1895-1990) est un compositeur vénézuélien ;
 Mariano Rivera (né en 1969), joueur de baseball d'origine panaméenne ;
 Marika Rivera (19192010), actrice et danseuse de cinéma et de théâtre française ;
 Martha Leticia Rivera Cisneros (1965-) est une femme politique mexicaine ;
 Mario Rivera dit Mayito est un chanteur, compositeur et arrangeur cubain ;
 Miriam Rivera (1981-), personnalité de télévision mexicaine;
 Naya Rivera (1987-2020), actrice et chanteuse américaine ;
 Neftalí Rivera (1948-2017) est un basketteur portoricain ;
 Octavio Rivera (1985-) est un chanteur américain ;
 Payo Enríquez de Rivera (1622-1684) est un évêque du Guatemala, puis archevêque de Mexico, puis vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Prisilla Rivera (1984-) est une joueuse dominicaine de basket-ball ;
 René Rivera (1983-) est un joueur portoricain de baseball ;
 Ron Rivera (né en 1962), entraîneur américain de football américain ;
 Saúl Rivera (1977-) est un joueur portoricain de baseball ;
 Sylvia Rivera (1951-2002) est une militante transgenre ;
 Taylor Rivera (1965-) est un scénariste, producteur, réalisateur, monteur et acteur américain ;
 Urbano Rivera (1926-2002), joueur de football international uruguayen ;
 
 Zuleyka Rivera (1988-) est une portoricaine élue Miss Univers 2006 ;

Toponyme 

 Rivera, une municipalité du département de Huila, en Colombie ;
 Rivera, une ville de l'Uruguay, nommé ainsi d'après Fructuoso Rivera ;
 Rivera, un département de l'Uruguay ayant Rivera pour capitale ;
 Rivera, une localité de la province de Buenos Aires, en Argentine ;
 Rivera, une localité du canton du Tessin, en Suisse ;
 Bernabé Rivera, une ville de l'Uruguay ;
 Pico Rivera, une ville de l'État de Californie, aux États-Unis.

Géologie 
 la plaque Rivera est une microplaque tectonique de la Terre.

Voir aussi 
 
 
Patronyme hispanique